Schizosaccharomycetes är en klass av svampar. Schizosaccharomycetes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schizosaccharomycetes